Domján Mária (1936–2022) balettművész
 Domján Mária (1938–) színésznő, operetténekes